Spojení písmen B a F může mít různé významy:
Bf

BF 
 BF – útok hrubou silou z anglického brute force
 Mezinárodní poznávací značka Burkiny Faso
 BF – kód ISO 3166-2 pro Burkinu Faso

.bf 
 .bf – internetová doména nejvyššího řádu pro Burkinu Faso

Bf 
 Bf – Součást označení typu letadel Messerschmitt (např. Bf 109). Kombinace písmen je zkratkou názvu firmy Bayerische Flugzeugwerke AG.